Spotlight kan syfta på

Spotlight – en typ av profilstrålkastare, se följespot
 Spotlight (album av Mikael Rickfors) – ett samlingsalbum från 1990 av Mikael Rickfors
Spotlight (bok) – en bok av Meg Cabot i bokserien En prinsessas dagbok
Spotlight (datorprogram) – ett sökverktyg från Apple Inc
Spotlight (film) - en film från 2015
Spotlight (musikalbum) – ett samlingsalbum från 2000 av Py Bäckman
Spotlight (musikgrupp) – en orkester som bildades 1979 av Erik Lihm och Roland Ruus
Spotlight (sång) – en låt framförd av den amerikanska popartisten Madonna